Ланџоу (兰州) град је Кини у покрајини Гансу. Према процени из 2009. у граду је живело 1.440.907 становника.

Географија

Клима

Историја

Становништво 
Према процени, у граду је 2009. живело 1.440.907 становника.

Партнерски градови 
  Албукерки
  Акита
  Крајстчерч
  Нуакшот
  Алба Јулија

Привреда

Саобраћај

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Кини
Википројект географија/Насеља у Кини